een oud koninkrijk in het zuiden van Laos
 de stad Champassak
 het district Champassak
 de naam van een provincie in Laos